Мировая серия 1983 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1983 года. Победителем стала команда «Балтимор Ориолс», обыгравшая «Филадельфия Филлис» со счётом 4-1.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 11 октября 1983 года
 Стадион: Memorial Stadium

Игра #2 
 Дата: 12 октября 1983 года
 Стадион: Memorial Stadium

Игра #3 
 Дата: 14 октября 1983 года
 Стадион: Veterans Stadium

Игра #4 
 Дата: 15 октября 1983 года
 Стадион: Veterans Stadium

Игра #5 
 Дата: 16 октября 1983 года
 Стадион: Veterans Stadium

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1983
 Финальная серия Национальной лиги 1983

Ссылки 
 Мировая серия 1983 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1983 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1983
Спортивные соревнования в Балтиморе
Спортивные соревнования в Филадельфии